Соревнования в одиночном разряде среди мужчин по бадминтону на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 17 августа. Приняли участие 41 спортсмен из 35 стран.

Призёры

Соревнования

Предварительные раунды

Финалы

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр